

Cinema 
 Gor – film del 1987 diretto da Fritz Kiersch

Codici 
 GOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gore (Etiopia)
 gor – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gorontalo

Geografia 
 Gor – comune della provincia di Granada (Spagna)
 Gór – comune della contea di Vas (Ungheria)

Musica 
 Gor – gruppo neofolk italiano

Altro 
 Gor – mondo immaginario in cui sono ambientate le Cronache di Gor di John Norman
 Lingua gor (codice ISO 639-3 gqr)